Niemcy:
 Rechtenbach – dzielnica gminy Hüttenberg w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill
 Rechtenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Rechtenbach – rzeka, dopływ Menu

Zobacz też:
 Schweigen-Rechtenbach